

Persone 
 Enrico Carpentieri (1961) – carabiniere italiano, medaglia d'oro al valor civile 
 Luigi Carpentieri, noto anche come Louis Mann (1920-1987) – produttore cinematografico italiano
 Renato Carpentieri (1943) – attore e regista teatrale italiano

Altro 
 Carpentieri – frazione di Crotone, Calabria

Pagine correlate 
 Carpentier